William Hunter kan syfta på bland andra:

 William Hunter (1718–1783), skotsk anatom
 William Hunter (1755–1812), skotsk botaniker
 William Hunter (1774–1839), amerikansk senator
 William Hunter (1811–1877), irländsk psalmförfattare
 William Wilson Hunter (1840–1900), brittisk historiker